Kabinett Mifsud steht für folgende Regierungen Maltas:
 Kabinett Mifsud I (1924 bis 1927)
 Kabinett Mifsud II (1932 bis 1933)
 Kabinett Mifsud Bonniċi (1984 bis 1987)